José Luis Blanco Soto (Armunia, 1952), ciclista espanyol
 José Luis Blanco Quevedo o Josep Lluís Blanco Quevedo (Lloret, 1975), atleta català